Concepción Quirós Pérez (Puerto de Veracruz, México. 6 de agosto de 1844-10 de octubre de 1909 Xalapa-Enríquez, México) fue una educadora veracruzana.

Fundadora de la Escuela Superior para Señoritas el 2 de abril de 1881, aún en funciones con el nombre de Escuela Industrial "Concepción Quirós Pérez" ubicada en Xalapa, donde fue catedrática y directora durante 28 años, hasta su fallecimiento. Este es uno de los primeros colegios de enseñanza superior para señoritas en el país.

Distinguida veracruzana 
 "Don Manuel María Quirós fue probo y enérgico funcionario de Hacienda, en el gobierno federal. En Xalapa casó con la señorita Montserrat Pérez Amador a su vez hija del doctor José María Pérez y de doña Sinforosa Amador, que también fueron padres de don Juan y don José Pérez Amador, educados en Inglaterra, y después ambos educadores xalapeños; una hermana de ellos casó con el Lic. Antonio María de Rivera, para mí el hombre a quien más debe Xalapa. En este ambiente familar vino al mundo en la primera mitad del siglo pasado Concepción Quiróz Pérez, quien por tanto y de manera natural, se orientó al estudio, aprovechando su claro talento, después, en la enseñanza, en tiempos en que la educación era la primera y más importante rama de la actividad gubernamental."
 "Madura de tales conocimientos, diligente y enérgica profesora, con el auxilio del gobernador Dehesa fundó la Escuela Superior para Señoritas, en la que por años realizó fecunda y abnegada labor como directora y catedrática."
 "Doña Conchita Quiróz Pérez – llamada Conca en la familia – cultivó también las bellas letras y fue amiga de don Guillermo Prieto y don Ignacio Altamirano, cuando radicaron en Xalapa, y del culto Obispo don Joaquín Arcadio Pagaza, quien admiró su talento y preparación."
 "Por muchos años vivió en la esquina de Lerdo y Emparan, al lado de sus hermanas, una de las cuales casó con don Alonso Guido y Acosta, que fuera Secretario de Gobierno del general Juan de la Luz Enríquez. Y en tal casa falleció, siendo sepultada en el Panteón Viejo."

Ancestros

Funerales 

 "... No pasaré adelante sin consignar el sensible fallecimiento de la señorita doña Concepción Quiroz (sic) Pérez, quien por espacio de veintiocho años tuvo a su cargo la Dirección de la Escuela Superior de Niñas en esta Ciudad. Como una merecida recompensa a la constante labor y a los méritos de la finada, acordé que los gastos de sus funerales, que ascendieron a $227.80, fuesen costeados por el tesoro del Estado. Para sustituir a la señorita Quiroz (sic) Pérez nombré a la señorita profesora doña Sofía Ochoa, cuyo Saber y estimables prendas son garantía de idoneidad para desempeñar su cometido."

Homenajes 

 Seleccionada por el escritor e historiador Leonardo Pasquel entre las 10 personas de mayor "relevancia cultural" en Xalapa, a principios del siglo XX (ver imagen).
 En Xalapa, en el CXXV aniversario de la fundación de la escuela.
 El gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció que propondrá al Congreso del Estado que la vida, trayectoria y aportación de la maestra Concepción Quirós Pérez sea reconocida y dignificada, inscribiendo su nombre en letras de oro en los muros del Palacio Legislativo en esta capital (15-Sep-2010).
 Un homenaje a Concepción Quirós, Justo Fernández López, Humberto Frutis y Antonio Chedraui Caram.
 100 aniversario del "edificio emblemático del centenario" de la escuela
 ¿A quién se debe, en gran medida, que Jalapa sea conocida como la “Atenas Veracruzana”?

Hechos Paranormales 
En la Escuela Industrial Concepción Quirós Perez dicen que se aparece el alma de Concepción paseando por la escuela.
Otros dicen que el fantasma de Concepción se aparece en los baños de hombres en la Escuela.
Otros aseguran que el fantasma de Concepción quiere que la Escuela Industrial Concepción Quirós Perez vuelve a ser una escuela para señoritas y que no descansará en paz hasta que la Escuela vuelva a ser como antes

Véase también 

 Xalapa
 Guillermo Prieto (político) (1818-1897)
 Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893)
 Enrique C. Rébsamen (1857-1904)
 Joaquín Arcadio Pagaza (1839-1918)

Referencias externas 
 Correspondencia personal entre Concepción Quirós Pérez y Guillermo Prieto e Ignacio Manuel Altamirano - Arquilla Abierta (ca.1980) por Ana Güido de Icaza

Referencias 

Nacidos en Veracruz
Profesoras de México
Fallecidos en Xalapa-Enríquez